ТГД — многозначная аббревиатура:
 ТГД — Тверская городская Дума
 ТГД — Тольяттинская городская Дума
 ТГД — Томская городская Дума
 ТГД — Тюменская городская Дума
 тгд — танково-гренадерская дивизия

См. также 
 ТГДУ — торцовое газодинамическое уплотнение
  — аббревиатура латиницей